У́лица Ро́зы Люксембу́рг — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Розы Люксембург — улица в Минске.

Россия 
 Улица Розы Люксембург — улица в Архангельске.
 Улица Розы Люксембург — прежнее (в 1919—1946 гг.) название Нутной улицы в Великом Новгороде.
 Улица Розы Люксембург — улица во Владикавказе.
 В Екатеринбурге:
 Улица Розы Люксембург;
 Улица Розы Люксембург — прежнее название улицы Черняховского;
 2-я улица Розы Люксембург — прежнее название улицы Бородина.
 Улица Розы Люксембург — улица в Иркутске.
 Улица Розы Люксембург — улица в Кадникове.
 Улица Розы Люксембург — улица в Кирове.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Розы Люксембург — улица в Ленинске-Кузнецком.
 Улица Розы Люксембург — улица в Москве.
 Улица Розы Люксембург — улица в Орле.
 Улица Розы Люксембург — прежнее (1923—1944) название Введенской улицы в Санкт-Петербурге.
 Улица Розы Люксембург — улица в Саранске.
 Улица Розы Люксембург — улица в Саратове.
 Улица Розы Люксембург — улица в Твери.
 Улица Розы Люксембург — улица в Томске.
 Улица Розы Люксембург — улица в Уфе.

Украина 
 Улица Розы Люксембург — улица в Донецке.

Крым 
 Улица Розы Люксембург — прежнее (до 2008 г.) название улицы Александра Невского в Симферополе.

См. также 
 Площадь Розы Люксембург

Примечания